Далматинац може бити:

 Далматинац, становник Далмације
 Далматинац, раса паса са белом длаком и црним мрљама